Le mercredi  est le 359 jour de l'année 1839.

Décès 
 Alexeï Ivanovitch Bartolomei (né le ), militaire russe

Événements 
 Buenos Aires : création des arrondissements Lobería et Mar Chiquita

Voir aussi 
 25 décembre et décembre 1839